Мордо́вцев (Мордовцева) — фамилия:

 Мордовцев, Геннадий Михайлович (1918—1945) — советский военный лётчик, капитан. Участник Великой Отечественной войны.
 Мордовцев, Григорий Алексеевич (1929—2014) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Мордовцев, Даниил Лукич (1830—1905) — русский и украинский писатель, автор исторических романов.
 Мордовцев, Михаил Самуилович (1888—1920) — революционный деятель, участник Гражданской войны в России.

 Мордовцева, Анна Никаноровна (1833—1885) — русская писательница, поэтесса и этнограф, жена Д. Л. Мордовцева.

Примечания